Gamberoni steht für:

 die Fundstelle Gamberoni, eine archäologische Fundstelle in Südtirol
 Risotto ai Gamberoni, ein italienisches Reisgericht

Gamberoni ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Gamberoni (1868–1929), Erzbischof von Vercelli
 Johann Gamberoni (1921–2017), italienischer Theologe
 Serena Gamberoni, italienische Sopranistin